Hörkstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hörkstjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665832-145910), sjö i Ljusnarsbergs kommun och Ludvika kommun,  (25 ha)
Hörkstjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 666152-144381), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn